Little Compton (Missouri) - localidade na Missouri, Estados Unidos
Little Compton (Rhode Island) - localidade na Rhode Island, Estados Unidos
Little Compton (Warwickshire) - localidade na Warwickshire, Inglaterra